Àlbums:
My World (àlbum de Bryn Christopher)
My World (àlbum de Cyndi Thomson)
My World (àlbum de Ron Artest)
My World (àlbum de Dyland & Lenny)
My World (àlbum de Justin Bieber)
My World (vídeo), interpretació en viu d'Avril Lavigne
My World, de Trout Fishing in America

 Cançons:
«My World» (cançó de Another Bad Creation)
«My World» (cançó de Bee Gees)
«My World» (cançó de Emigrate)
«My World» (cançó de Sick Puppies)
«My World» (cançó de Ginger Fox)
«My World», de Guns N' Roses de Use Your Illusion II
«My World», de Metallica de St. Anger
«My World», de Secret Affair
«My World», de SR-71
«My World», de Sublime
«My World», de Tech N9ne de Everready (The Religion)
«My World», d'Avril Lavigne de Let Go
«My World», de 3 Doors Down, de Seventeen Days
«My World», de Transmissions
«My World», de Paul van Dyk de Global

 Altres:
My World (llibre), de Margaret Wise Brown
«My World» (programa de televisió)